El Nanchal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Libertad, La Concordia, ort, Chiapas, 
 El Nanchal, Guerrero, ort, Atoyac de Álvarez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar